BILLA — мережа супермаркетів в Україні, що розпочала своє просування на український ринок 3 лютого 2000 року. Дочірня компанія німецької REWE Group.

Опис 
Супермаркети мережі були розраховані на 400 — 2000 м2 торгової площі, мали можливість обслуговувати до 7000 покупців у день і, в той же час, забезпечувати від 25 до 400 місць для паркування транспортних засобів відвідувачів біля входу до супермаркету. В асортименті супермаркетів налічувалося близько 12 тисяч найменувань. Співвідношення продовольчих та промислових товарів в обігу складало 80% та 20% відповідно.

Історія 
Підприємство зі 100% -ми іноземними інвестиціями «Білла-Україна» створено в 1998 році австрійською компанією BILLA — дочірнім підприємством німецького концерну REWE Group, що спеціалізується на створенні мереж супермаркетів.

Перший супермаркет BILLA в Україні було відкрито 3 лютого 2000 року в Києві. 

За період з 2000 по 2008 рік підприємство проінвестували значні кошти в будівництво і відкриття супермаркетів в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Кам'янському, Сумах, Одесі, Нікополі, Краматорську та Житомирі. 

В наступні роки компанія активно розвивалася — в 2014 році кількість її магазинів досягла 39. Супермаркети BILLA були представлені в 16 містах 9 областей країни.

З 2015 року кількість супермаркетів почала скорочуватись. У червні 2017 року компанія оголосила про продаж одразу 9 своїх магазинів у регіонах. Станом на вересень 2017 року мережа супермаркетів австрійського концерну зменшилася до 17 супермаркетів, з яких 12 — у Києві та Київській області, по два у Дніпрі та Одесі і 1 у Житомирі.

В 2017 році компанія выйшла з Дніпропетровської, Харківської, Запоріжської, Полтавської, Одеської и Херсонської областей.

На кінець 2019 року мережа налічувала 35 магазинів, розташованих в Київській і Житомирській областях України.

16 вересня 2020 року стало відомо, що австрійська компанія «Rewe International AG» продала українську мережу супермаркетів литовській компанії-засновнику ТОВ «Новус Україна» Consul Trade House UAB. Novus заплатив $100 млн за 35 магазинів Billa. На ребрендинг магазинів пішло 12–15 млн грн.

Галерея

Примітки

Посилання 

 

BILLA
Підприємства, засновані 1998
Австрійські бренди